Татьяна Фёдоровна Полнова (до замужества — Зайкова) (род. 20 апреля 1979 года, Славянск-на-Кубани, СССР) — бывшая российская и турецкая прыгунья с шестом, мастер спорта международного класса.

С 1998 по 2002 год выступала за Турцию под именем Туна Кёстем (). Чемпионка России в помещении 2004 года, чемпионка России 2005 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 года.

Биография и карьера 
Дебютировала на международных соревнованиях в 1997 году на чемпионате Европы среди юниоров в Любляне, где заняла 8 место. В 2003 году победила на Летней Универсиаде в Тэгу и Всемирном легкоатлетическом финале в Монако.

Замужем за своим тренером Сергеем Владимировичем Полновым.

Завершила карьеру в 2013 году после получения травмы на чемпионате России.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Прыгуны с шестом Турции